WAS – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua washo
 WAS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Washington (Stati Uniti)

 Was (Not Was) – gruppo musicale statunitense